Гака (танок) — бойовий танок маорі та «All Blacks» (збірної Нової Зеландії з реґбі).
 Гака (футбольний клуб) () — фінський футбольний клуб.